Амазу́лу (также в написании амаЗулу) — самоназвание народа зулусов.

Также может означать:

 АмаЗулу (AmaZulu FC) — южноафриканский футбольный клуб
 Амазулу (Amazulu FC) — футбольный клуб Зимбабве, существовавший в 1996—2005 годах
 Амазулу (Amazulu) — британская ска-группа